W Polsce 
 Królowa Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz 
 Królowa Wola – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy
 Królowa Wola – gromada w powiecie rawskim